Констанс (Constans) е име на:

 Констант (Констанс), римски император (320–350)
 Констант II (Констанс), византийски император (630–668)
 Констанс II (узурпатор), син и съимператор (409-411) на узурпатора Константин III
 Констант (консул 414 г.)